Ɥ, ɥ (перевёрнутая H) — буква расширенной латиницы. Используется в алфавите языка дан в Либерии. Строчная форма используется в Международном фонетическом алфавите для обозначения лабиопалатального аппроксиманта. Также использовалась в абазинском и абхазском латинских алфавитах во время латинизации, метелчице и мальтийском алфавите Вассали.

Использование 
В абазинском латинском алфавите 1932-го года обозначала звук , а в абхазском латинском алфавите 1930-го года — звук . В метелчице и мальтийском алфавите Вассали обозначала звук .

 В метелчице, мальтийском, абазинском, абхазском языках буква имела заглавную форму . Данная буква также использовалась в первой версии Юнифона, Shaw-Malone Forty-Phoneme Alphabet.

См. также 
 Список латинских букв
 Лабиопалатальный аппроксимант
 H (латиница)
 ɰ

Примечания

Ссылки 

Юнифон
Метелчица